Alaimus är ett släkte av rundmaskar. Alaimus ingår i familjen Alaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Alaimus